Pagni – calciatore italiano
Lorenzo Pagni (1490-1568) – segretario di Cosimo I de' Medici
Antonio Pagni (1546-1624) – presbitero italiano
Benedetto Pagni (1504-1578) – pittore italiano
Eros Pagni (1939) – attore italiano
Ferruccio Pagni (1866-1935) – pittore italiano
Filippo Pagni (1984) – pallavolista italiano
Giuseppe Pagni (1914) – ex calciatore italiano
Pierluigi Pagni (1939) – ex calciatore italiano
Renato Pagni (1902-1981) – docente e politico italiano
Sergio Pagni (1979) – arciere italiano